Плака может означать:

  — село в Греции, входит в сообщество Кератея.
  — село в Греции, входит в сообщество Литохорон.
  — село в Греции, входит в сообщество Макри.
 Плака — самый старый район Афин.
 Плака — гора в Греции.
 Плака — главный город греческого острова Милос, известного статуей Венеры Милосской.
 Плака — мыс в Крыму.
 Плака — средневековое укрепление на Южном берегу Крыма на мысе Плака.
 Плака — река в Колумбии.